080  – codice che designa l'Osservatorio dell'Università di Istanbul
 080  – prefisso telefonico del distretto di Bari